Die 11. UEC-Bahn-Europameisterschaften 2020 fanden vom 11. bis 15. November 2020 im Kolodrum Plovdiv im bulgarischen Plowdiw statt.

Im September 2020 gab der europäische Radsportverband UEC zunächst bekannt, dass ein neuer Veranstalter für die EM gesucht werde. Kurz darauf bestätigte die UEC, dass die EM nun doch in Plowdiw stattfinden werde.

Bei diesen Europameisterschaften wurden 22 Titel vergeben, jeweils in elf Disziplinen für Frauen und Männer.

Das britische Team wurde bei den Frauen von der vierfachen Olympiasiegerin Laura Kenny zusammen mit Elinor Barker und Katie Archibald angeführt. Italien ging mit einem starken, konkurrenzfähigen Team mit Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini und Maria Giulia Confalonieri an den Start, wie Russland mit den mehrfachen Sprint-Weltmeisterinnen Darja Schmeljowa und Anastassija Woinowa. Bei den Männern war Großbritannien mit Matthew Walls und Oliver Wood vertreten, ebenfalls nominiert waren die Spanier Albert Torres und Sebastián Mora sowie die Portugiesen Ivo und Rui Oliveira.

Insgesamt waren 85 Sportlerinnen und 125 Sportler aus 20 Nationen am Start. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie entsandte der Bund Deutscher Radfahrer keine Nationalmannschaft zu den Europameisterschaften. Einzig der Cottbuser Maximilian Levy nahm als Einzelstarter auf eigene Gefahr teil, ebenso die österreichischen Sportler. Auch die Niederlande, Belgien, Dänemark, Frankreich und Irland waren wegen der Pandemie nicht mit Nationalmannschaften vertreten.

Nach Abschluss der Europameisterschaften lag Großbritannien mit elf Medaillen (sechs Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen) an der Spitze vor Russland (5, 5 und 3) und vor Italien, das 14 Medaillen (3, 7 und 4) gewann. Die russischen Fahrerinnen dominierten die Kurzzeitdisziplinen bei den Frauen, einzig die Ukrainerin Olena Starykowa mit ihrem Titel im Keirin konnte diese Dominanz brechen.

Bei den Männern errang der Deutsche Maximilian Levy zwei Goldmedaillen (Keirin und Sprint). Portugal beendete die Europameisterschaften 2020 mit zwei Medaillen bei den Männern für Iúri Leitão im Scratch und Ivo Oliveira in der Einerverfolgung. Das abschließende Zweier-Mannschaftsfahren der Männer entschieden die Spanier Albert Torres und Sebastián Mora für sich, den zweiten Platz belegten die portugiesischen Zwillinge Ivo und Rui Oliveira. Mora gewann auch das Gold im Punktefahren.

Resultate 
 Legende:
 "G" = Zeit aus dem Finale um Gold; "B" = Zeit aus dem Finale um Bronze
 Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich die Qualifikation oder die erste Runde.
  steht für den Verband British Cycling, dem, anders als zum Vereinigten Königreich, Nordirland nicht angehört. Sportlerinnen und Sportler aus Nordirland starten für den irischen Verband.

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Ausscheidungsfahren

Punktefahren

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
 Männer (Kurzzeit): Maximilian Levy

Swiss Cycling 
 Frauen: Michelle Andres, Léna Mettraux, Aline Seitz
 Männer: Dominik Bieler, Claudio Imhof, Tristan Marguet, Lukas Rüegg, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum

Österreichischer Radsport-Verband 
 Andreas Graf, Andreas Müller, Stefan Matzner

Siehe auch 
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2020
 UEC-Bahn-Europameisterschaften der Junioren/U23 2020

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website

2020
Radsportveranstaltung 2020
Radsportwettbewerb in Bulgarien
Sportveranstaltung in Plowdiw